Филинцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Филинцы — деревня в Кезском районе Удмуртии.

Украина 
 Филинцы — село в Любарском районе Житомирской области.